Anne Keothavong era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Anastasija Rodionova.

Il singolare del torneo di tennis Büschl Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Annika Beck che ha battuto in finale Eva Birnerová 6–3, 7–6(10–8).

Seeds 

  Bojana Jovanovski (primo turno)
  Romina Oprandi (primo turno)
  Mandy Minella (primo turno)
  Anne Keothavong (primo turno)

 Barbora Záhlavová-Strýcová (secondo turno)
 Lesja Curenko (quarti di finale)
 Jana Čepelová (primo turno)
 Ksenija Pervak (primo turno)

Tabellone principale

Finali

Parte alta

Bottom half

Collegamenti esterni 
 
 

Büschl Open 2012